Il singolare del torneo di tennis Dewar Cup 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Eddie Dibbs che ha battuto in finale Jimmy Connors 1-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Jimmy Connors (finale)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Christopher Mottram (quarti di finale)

 Roscoe Tanner (primo turno)
 Eddie Dibbs (campione)
 Mark Cox (primo turno)
 Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Dewar Cup 1975